Wundsam ist der Familienname folgender Personen:

 Othmar Wundsam (1922–2014), österreichischer Zeitzeuge über die NS-Zeit, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus sowie Künstler
 Hilde Zimmermann, geborene Wundsam (1920–2002), österreichische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus sowie politische Aktivistin